A 2011-es portugál rali (hivatalosan: Vodafone Rally de Portugal 2011) volt a 2011-es rali-világbajnokság harmadik futama. Március 24 és 27 között került megrendezésre, 17 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 385 kilométert tett ki. A versenyen 75 páros indult, melyből 38 ért célba.

2010 után, a győztes újfent a francia Sébastien Ogier lett, aki mögött csapat- és honfitársa, Sébastien Loeb végzett, harmadikként pedig a finn Jari-Matti Latvala zárt.

A verseny a 2011-es N csoportos világbajnokság második futama is volt egyben. Ezt az értékelést az ausztrál Hayden Paddon nyerte, mögötte a finn Jukka Ketomaki és a cseh Martin Semerád végzett.

Szakaszok

Végeredmény

Szuperspeciál (Power Stage)

Jegyzetek

Források 

 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Portugal